O11 ou O-11 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 O-11 Falcon, un avion militaire américain de l'entre-deux-guerres ;
 , un sous-marin de l'US Navy.

Médecine 
 Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie surajoutée, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute espagnole O-11, pénétrante Est d’Oviedo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres